Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Champion che ha battuto in finale Ionuț Moldovan 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Kris Goossens (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)

 Thierry Champion (Campione)
 Filippo Messori (quarti di finale)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1996